

Vogel 
 Bluebird, de Engelse term voor het vogelgeslacht Sialia

Muziek 
Artiest
 Bleubird (rapper) (1982), een Amerikaanse rapper
Platenlabel
 Bluebird Records, een Amerikaanse platenmaatschappij
Album
 Bluebird (Charles Mingus) (1970), een muziekalbum van Charles Mingus
 Bluebird (Emmylou Harris) (1989), een muziekalbum van Emmylou Harris
Lied
 Bluebird (Koreaans volksliedje), een Koreaans volksliedje
 Bluebird (Russisch volksliedje), een Russisch volksliedje
 Bluebird (Buffalo Springfield) (1967), een lied van Buffalo Springfield
 Bluebird (Anne Murray) (1980), een lied van Anne Murray
 Bluebird (ELO) (1983), een lied van Electric Light Orchestra
 Bluebird (Paul McCartney & Wings) (1990), een lied van Paul McCartney & Wings

Film en televisie 
 The Blue Bird (1910), een stomme film met Pauline Gilmer en Olive Walter 
 The Blue Bird (1918), een stomme film van regisseur Maurice Tourneur 
 The Blue Bird (1940), een Amerikaanse fantasyfilm met Shirley Temple
 The Blue Bird (1970), Engelse titel van een Sovjet-Russische tekenfilm
 The Blue Bird (1976), een Soviet-Amerikaanse film van regisseur George Cukor
 Bluebird (2004), een Nederlandse televisiefilm van regisseur Mijke de Jong
 Blue Bird (2011), een Belgische dramafilm
 Bluebird (2013), een Amerikaanse film van regisseur Lance Edmands
 Bluebird (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2017 van de BBC

Theater 
 The Blue Bird (1908), Engelse titel van L'Oiseau bleu (theaterstuk), van de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck voor het Moskouse Kunsttheater

Vervoer en transport 
 Bluebird Cargo, een IJslandse luchtvrachtmaatschappij
 Nissan Bluebird, een type van het automerk Nissan
 Healing (motorfiets), een historisch Australisch merk van motorfietsen, dat ook onder verschillende andere namen bekend was

Overige 
 Bluebird (Harper Row), een personage van DC Comics